Die Ewige Tabelle der Bremen-Liga ist eine statistische Auflistung aller Meisterschaftsspiele der Bremer Fußball-Oberliga seit 2008, seitdem durch die Einführung der 3. Liga und der Aufsplittung der Oberliga Nord zur Saison 2008/09 die zuvor als Verbandsliga geführte, fünftklassige Bremen-Liga den Status einer Oberliga erhielt.

Der Berechnung wird die 3-Punkte-Regel zugrunde gelegt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden).

Die Tabelle umfasst neben den aktuellen 16 Fünftligisten 1 Viertligist, 12 Sechstligisten, 3 Siebtligisten, 2 Achtligisten und 1 inzwischen aufgelösten Verein.

Ewige Tabelle 
Fettgedruckte Vereine spielen in der Saison 2022/23 in der Bremenliga.
 !! ↑Aufstiege !! ↓Abstiege !! derzeitige Liga(Saison 2022/23) !! Spielzeiten
 || 1 || 0 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nord || 2008–22
 || 0 || 0 || data-sort-value="05" | Bremen-Liga || 2008–
 || 0 || 0 || data-sort-value="05" | Bremen-Liga || 2008–
 || 0 || 0 || data-sort-value="05" | Bremen-Liga || 2008–
 || 0 || 0 || data-sort-value="05" | Bremen-Liga || 2008–
 || 0 || 0 || data-sort-value="05" | Bremen-Liga || 2008–
 || 0 || 1 || data-sort-value="05" | Bremen-Liga || 2008–19, 2020–
 || 0 || 1 || data-sort-value="06" | Landesliga Bremen(sechstklassig) || 2008–22
 || 2 || 0 || data-sort-value="05" | Bremen-Liga || 2011/12, 2016–20,2022–
 || 0 || 2 || data-sort-value="06" | Landesliga Bremen(sechstklassig) || 2008–12, 2013–18
 || 0 || 0 || data-sort-value="05" | Bremen-Liga || 2014–
 || 0 || 1 || data-sort-value="05" | Bremen-Liga || 2011–16, 2019–
 || 0 || 0 || data-sort-value="05" | Bremen-Liga || 2015–
 || 0 || 3 || data-sort-value="05" | Bremen-Liga || 2008/09, 2012–16,2017–19, 2020–
 || 0 || 0 || data-sort-value="99" | 2012 aufgelöst  || 2008–12
 || 0 || 0 || data-sort-value="05" | Bremen-Liga || 2015–
 || 0 || 1 || data-sort-value="06" | Landesliga Bremen(sechstklassig) || 2008–15
 || 0 || 1 || data-sort-value="07" | Bezirksliga Bremen(siebtklassig) || 2012–15
 || 0 || 1 || data-sort-value="08" | Kreisliga A Bremerhaven(achtklassig) || 2018–22
 || 0 || 1 || data-sort-value="06" | Landesliga Bremen(sechstklassig) || 2017–22
 || 0 || 1 || data-sort-value="06" | Landesliga Bremen(sechstklassig) || 2008–13
 || 0 || 2 || data-sort-value="06" | Landesliga Bremen(sechstklassig) || 2009/10, 2013–17
 || 0 || 1 || data-sort-value="06" | Landesliga Bremen(sechstklassig) || 2010–14
 || 0 || 1 || data-sort-value="07" | Bezirksliga Bremen(siebtklassig) || 2014–18
 || 0 || 0 || data-sort-value="05" | Bremen-Liga || 2019–
 || 0 || 2 || data-sort-value="06" | Landesliga Bremen(sechstklassig) || 2008–11, 2016/17
 || 0 || 2 || data-sort-value="06" | Landesliga Bremen(sechstklassig) || 2008–10, 2012–14
 || 0 || 1 || data-sort-value="06" | Landesliga Bremen(sechstklassig) || 2018–22
 || 0 || 1 || data-sort-value="09" | Kreisliga A Bremen(achtklassig) || 2009–11
 || 0 || 0 || data-sort-value="05" | Bremen-Liga || 2020–
 || 0 || 1 || data-sort-value="05" | Bremen-Liga || 2011/12, 2022–
 || 0 || 1 || data-sort-value="06" | Landesliga Bremen(sechstklassig) || 2008/09
 || 0 || 1 || data-sort-value="06" | Landesliga Bremen(sechstklassig) || 2010/11
 || 0 || 1 || data-sort-value="07" | Bezirksliga Bremen(siebtklassig) || 2012/13
 || 0 || 0 || data-sort-value="05" | Bremen-Liga || 2022–

Bremen-Liga
Ewige Tabelle